Покая́ние ( — «сожаление (о совершившемся), раскаяние», , от  — приставка, обозначающая «изменение, перемена» и  — «мысль, ум, разум; мнение, образ мыслей») — богословский термин в христианстве, означающий осознание грешником своих грехов перед Богом. Как правило, покаяние сопровождается радикальным пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Результат покаяния — решение об отказе от греха. В Библии покаяние описывается и как скоротечное решение, и как процесс, длящийся всю жизнь. В качестве синонима покаянию в Библии иногда используется слово «обращение» (например, «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». ())

В исторических церквях покаяние тесно связано с таинством исповеди — признание своих грехов перед Иисусом Христом и священником, как свидетелем от сообщества верных. В протестантских конфессиях покаяние — это «первый шаг к Богу, к духовному возрождению и спасению».

Как знак покаяния могут совершаться покаянные паломничества.

Важность покаяния 

Иисус Христос и Иоанн Креститель начинали свою проповедь словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (, ). Обращаясь к иудеям с призывом к покаянию Христос, Иоанн Креститель и апостолы не разъясняли смысла этого слова, поскольку оно было хорошо знакомо жителям Израиля. У евреев покаяние называлось тшува () и служило «основополагающей идеей веры пророков, постоянно призывающих Израиль раскаяться в своих грехах, пока еще не поздно». Так, ветхозаветный пророк Осия обращался с воззванием к еврейскому народу: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему… Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу» ().

Подобное отношение к покаянию сохранилось и в Новом Завете. Христос в своей проповеди подчёркивал, что спасение даётся только кающемуся. По мнению авторов «Богословских статей Новой учебной Женевской Библии», истинная вера невозможна без покаяния, а надежда на спасение души просто по вере во Христа-Спасителя, но без покаяния «является пагубным заблуждением». Об этом же говорили и православные богословы — Святые Отцы. Например, Святой Марк Подвижник утверждал: «Нет иного, столь же благого и милостивого, как Бог, но даже Он не прощает непокаявшегося [… ]. Всё множество Божиих заповедей можно свести к одному началу — покаянию […]. Мы осуждаемся не за множество наших прегрешений, но за то, что отказываемся каяться. […]. И для великих, и для малых покаяние остаётся несовершенным до самого смертного часа».

Сущность покаяния 
Греческое слово  (метанойя) означает «перемену ума», «перемену мыслей». 

По мнению кальвинистского теолога Артура Пинка, Библия говорит о трёх видах покаяния:
 «покаяние отчаяния» (например, Исав, Фараон, Ахитофел и Иуда Искариот);
 «покаяние исправления» (Ахав и те, кто покаялись после проповеди Ионы);
 «покаяние ко спасению» (). 

Пинк отмечает, что нередко люди принимают за истинное покаяние страх перед Божьим наказанием. «Это никоим образом не так. Осуждение законом — это страх ада, евангельское покаяние — это обращение к Богу; одно — страх наказания, другое — боязнь греха; одно — влияет на разум, другое — смягчает сердце». — отмечает он.

Покаяние подразумевает не столько сожаление о прошлом, сколько новый взгляд человека на самого себя, на других и на Бога. Обратиться, объясняет православный богослов митрополит Сурожский Антоний, «значит отвернуться от множества вещей, которые имели цену для нас только потому, что были нам приятны или полезны. Обращение проявляется прежде всего в изменении шкалы ценностей: когда в центре всего Бог, всё остальное становится на новые места, получает новую глубину».

Истинность покаяния 

Внешним признаком истинности покаяния служит дальнейшая жизнь, мысли и поступки грешника. «По плодам их узнаете их»  — учил Христос различать христиан и лжехристиан.

«Многие считают, что если человек проливает слёзы или кажется сокрушённым по причине своего неправедного жизненного пути, то это доказывает, что спасительная Божья благодать начала свою работу в душе этого человека. Но этот вывод неверен. Нельзя путать угрызения нечистой совести с тем убеждением и осознанием греха, которое даёт Святой Дух», — утверждает Артур Пинк. По его мнению, покаяние предполагает искреннее согласие с Божьим законом, основной всеобъемлющей заповедью которого является — «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Кроме того, для истинного покаяния характерно постоянное отвращение от греха в целом, а не временное сожаление по поводу каждого отдельного греха.

Этого же мнения придерживался известный проповедник Чарльз Сперджен: «вы не должны обманывать себя, думая, что быть праведным в течение недели достаточно, чтобы считаться доказательством того, что вы спасены — должна быть вечная ненависть ко злу. Та перемена, которую производит Бог, не является ни преходящей, ни поверхностной; это не срезание верхушки сорняка, но вырывание его с корнем; это не просто вычищение на один день от пыли, но удаление того, что является причиной этой пыли».

См. также 
 Тшува
 Тауба
 Метанойя
 Катарсис
 Рождение свыше

Примечания

Литература 
 Иларион (Алфеев), архиеп. Православие. 2-е изд. М., 2009. Т. 2;
 Нефёдов Г. Н., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. 2-е изд. М., 1995
 
 Убьяли С. Догматическое учение о таинстве Покаяния в католическом богословии // Православное учение о церковных таинствах. М., 2009. Т. 3.
 Schmemann A. D., rev. Some reflections on Confession // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1961. Vol. 5. № 3

Христианство